Provincia di Cagayan, Provincia delle Filippine
Valle di Cagayan, Regione delle Filippine.
Cagayan, fiume delle Filippine
Cagayan de Oro, città delle Filippine capoluogo della Provincia di Misamis Oriental
Cagayan de Sulu e Cagayan de Tawi-Tawi sono le passate denominazioni di Mapun, municipalità delle Filippine nella Provincia di Tawi-Tawi